Canet lo Roig kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Canet lo Roig (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Canet lo Roig (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar